Jezernica je lahko:

vodotok v Sloveniji 
 Jezernica - potok v Karavankah, pritok potoka Javornik
 Jezernica - reka, ki se izliva iz Bohinjskega jezera in se po stotih metrih združi z Mostnico. 
 Jezernica - odtok iz Blejskega jezera
 Jezernica - odtok iz Divjega jezera, najkrajša reka v Sloveniji, dolga 55 metrov
 Jezernica - gorski potok, ki napaja Planšarsko jezero na Jezerskem
 Jezernica - gorski potok v Karavankah, levi pritok potoka Mošenik (Tržiška Bistrica)

ime več naselij in vodotokov v Avstriji (na avstrijskem oz. južnem Koroškem) in Italiji (Kanalska dolina)

naselja: 
 Jezernica, pri Beljaku, nem. Seebach (p.št. 9524), mesto Beljak (Beljak-Šmadlen)
 Jezernica, pri Sinči vasi, nem. Seebach (p.št. 9525), tržna občina Dobrla vas 
 Jezernica (nem. Seeboden am Millstätter See), je trška občina s 6.330 prebivalci (stanje 2017) ob Milštatskem jezeru v okraju Špital ob Dravi 
ter

vodotoki 
(Beljaška) Jezernica (Villacher Seebach), odtok Osojskega jezera (Vajškra) v Dravo
 (Preseška) Jezernica - odtok Preseškega jezera v Ziljo
 Jezernica - odtok Vrbskega jezera
in
Jezernica ali Baški potok, nem. (Faaker) Seebach, odtok iz Baškega jezera v Ziljo (občina Bekštanj)
 Jezernica, nem. Lieser na Zgornjem/severnem avstrijskem Koroškem, kot odtok Miljskega (Milštatskega) jezera
Jezernica (v Italiji : Rio del Lago, ki teče iz oz. skozi Rabeljsko jezero); drugo slovensko ime je Ziljica (it. Slizza, nem. Gailitz), ki se v Avstriji izliva v Ziljo.

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška